Villeray est un quartier de la ville de Montréal, au Québec, mais peut aussi faire référence à :

Patronyme 
 Louis Rouer de Villeray (1629-1700), homme politique et militaire de la Nouvelle-France.

Toponyme 
 Le château de Villeray, à Condeau, dans le département français de l'Orne ;
 Le château de Villeray, aux Moutiers-en-Cinglais, dans le département français du Calvados ;
 Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, arrondissement de Montréal, contenant le quartier de Villeray.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme